Петро́вка:
Петровка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области
Петровка — село в Грязинском районе Липецкой области
Петровка — село в Усманском районе Липецкой области